

Codici
GRO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Girona-Costa Brava (Spagna)
 GRO – codice identificativo del DVOR e del TACAN di Grosseto, radioassistenze per la navigazione aerea
gro – codice ISO 639-3 della lingua groma

Onomastica
Gro – nome proprio di persona norvegese femminile